Mount Edgecumbe steht für:
 Mount Edgecumbe (Neuseeland) (Pūtauaki), Vulkan auf Neuseeland
 Mount Edgecumbe (Alaska), Vulkan in Alaska, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Mount Edgcumbe House in Cornwall, England
 Earl of Mount Edgcumbe, Adelstitel